Les Élections au Parlement de Navarre de 2011 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Notes et références 

Navarre
2011
Politique en mai 2011